Bunodophoron is een geslacht van korstmossen behorend tot de familie Sphaerophoraceae. De typesoort is Bunodophoron australe.

Soorten  
Volgens Index Fungorum telt het geslacht 26 soorten (peildatum februari 2022):

Sphaerophoraceae
Schimmelgeslacht